Нойнкирхен ():

 Нойнкирхен — город, центр одноимённого округа (см. ниже) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Нойнкирхен — округ в Австрии.
 Нойнкирхен — район в Германии.
 Нойнкирхен — город в Германии, в земле Саар.
 Нойнкирхен — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Нойнкирхен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, районе Вестервальд.
 Нойнкирхен — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Нойнкирхен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, районе Бернкастель-Витлих.
 Нойнкирхен — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

См. также 
 Нойнкирхен-ам-Бранд
 Нойнкирхен-ам-Занд
 Нойнкирхен-ам-Поцберг
 Нойнкирхен-Зельшайд